Э́нди Те́йлор (, полное имя: Эндрю Артур Тейлор; род. 16 февраля 1961) — британский музыкант (гитарист), певец. Наиболее известен как гитарист группы Duran Duran.

Как пишет музыкальный сайт AllMusic «британский гитарист Энди Тейлор поднялся с группой Duran Duran к ошеломляющим высотам славы в середине 80-х».

Биография 
Кроме Duran Duran, он играл в стороннем краткосрочном проекте Power Station, куда они вместе с коллегой по Duran Duran Джоном Тейлором пригласили Роберта Палмера и Тони Томпсона.

В 1985 году он, как пишет AllMusic, «с язвительными словами» ушёл из Duran Duran.

В 1986 году он выпустил дебютный сольный альбом Thunder, который в чарты попал (в США 46 место в Billboard 200), но быстро из них выпал.

В 1990 году у него вышел второй альбом Dangerous.

Потом он опять воссоединился с группой Power Station на второй альбом Living in Fear (который вышел в 1996 году).

С 2001 по 2006 годы он опять возвращался в Duran Duran.

Дискография

Студийные альбомы 

В составе группы Duran Duran
 См. также статью «Duran Duran discography» в английском разделе.
 Duran Duran (1981)
 Rio (1982)
 Seven and the Ragged Tiger (1983)
 Astronaut (2004)

В составе группы Power Station
 The Power Station (1985)
 Living in Fear (1996)

Соло
 Thunder (1987)
 Dangerous (1990)
 The Spanish Sessions EP (1999) (с Люком Морли)

Примечания

Ссылки 
 
 Andy Taylor - I Might Lie (1987)
 Andy Taylor - Don't Let Me Die Young (1987)
 Энди Тейлор на сайте AllMusic
 
 



Рок-гитаристы Великобритании
Рок-музыканты Великобритании
Исполнители новой волны
Музыканты Duran Duran
Родившиеся в Норт-Шилдсе
Лауреаты премии Айвора Новелло
Музыканты в стиле синти-поп
Члены Зала славы рок-н-ролла